Pandokos (, „der alle Aufnehmende“) ist in der griechischen Mythologie:
 Pandokos (Trojaner), ein Kämpfer im Trojanischen Krieg
 Pandokos (Vater der Palaistra), mythischer Namensgeber altgriechischer Gasthäuser